Direct Énergie (UCI Team Code: DEN) — французская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда, основанная в 2000 году. Обладатель лицензии UCI ProTour в 2005—2006 годах и с 2014 года.

История 
В 1991 году в департаменте Вандея на западе Франции была создана молодёжная команду «Vendée U» во главе с Жаном-Рене Бернодо. В 2000 году Бернодо, при участии спонсора — газеты Bonjour, создаёт одноимённую профессиональную велогруппу на базе молодёжной. Команда получила известность благодаря успехам молодых гонщиков, воспитанников «Vendée U» Томаса Вёклера, Сильвена Шаванеля и Фабриса Салансона, умершего в 2003 году от кардиологического заболевания.

В 2005 году командой заключен контракт с французской телекоммуникационной компанией Bouygues Telecom и получена лицензия UCI ProTour. 29 сентября 2009 года Международный союз велосипедистов исключил команду из числа участников ПроТура.

В 2011 году титульным спонсором команды стала компания Europcar. В конце 2013 года вновь была получена лицензия UCI ProTour на сезоны 2014 и 2015 годов.

Команда славится успешными выступлениями на велогонках по дорогам Франции, её гонщики на протяжении последних лет доминируют в национальном чемпионате.

Команда собрана преимущественно из французских гонщиков, однако в 2013 году в её состав вошел первый темнокожий - эритреец Натнаэль Беране.

11 апреля 2019 года команда сменила название на Total Direct Énergie. В результате этого также изменились и командные цвета: с жёлтого и чёрного на синий и белый. Дебютной гонкой под новым названием стала Париж — Рубе.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 
 2005
UCI ProTour:
 Тур Каталонии: этап 6 — Антони Шарто
Континентальные туры:
 Гран-При Кошта Азуль: этап 6 — Себастьен Шаванель
 Шоле — Земли Луары — Пьерик Федриго
 Париж — Камембер — Лоран Брошар
 Круг Сарты: этап 1 — Антони Равар
 Круг Лотарингии: этап 3 — Антони Жеслен
 Четыре дня Дюнкерка:
 этап 3 — Томас Вёклер
 генеральная классификация — Пьерик Федриго
 Велогонка Юга: этап 3 — Дидье Ру
Национальные чемпионаты:
  Франции в групповой гонке — Пьерик Федриго
 2006
UCI ProTour:
 Тур Страны Басков: этап 5 — Томас Вёклер
 Тур де Франс: этап 14 — Пьерик Федриго
 Классика Сан-Себастьяна — Хавьер Флоренсио
Континентальные туры:
 Париж — Камембер — Антони Жеслен
 Трофей горовосходителей — Дидье Ру
 Четыре дня Дюнкерка: этап 3 —  Пьерик Федриго
 Тур Пикардии: этап 5 — Рони Мартья
 Велогонка Юга: этап 1 и генеральная классификация — Томас Вёклер
 Тур Ду — Йоан Ле Буланже
 Париж — Коррез — Дидье Ру
 Тур Лимузена — Пьерик Федриго
 Тур де л’Авенир: этап 9 — Стеф Клемент
 Париж — Бурж — Томас Вёклер
Национальные чемпионаты:
  Нидерландов в гонке на время — Стеф Клемент
 2007
UCI ProTour:
 Гран-при Плуэ — Томас Вёклер
Континентальные туры:
 Тро-Бро Леон — Саид Хадду
 Трофей горовосходителей — Антони Жеслен
 Гран-При Тарту — Эрки Пюцер
 Гран-При Таллина — Тарту — Эрки Пюцер
 Тур Люксембурга: этап 2 — Лоран Брошар
 Тур Ду — Венсан Жером
 Тур Лимузена — Пьерик Федриго
 Тур Пуату — Шаранты — Томас Вёклер
 Франко-бельгийский круг — Орельен Клэр
Национальные чемпионаты:
  Эстонии в групповой гонке — Эрки Пюцер
  Нидерландов в гонке на время — Стеф Клемент
 2008
UCI ProTour:
 Тур Каталонии: этап 3 — Пьерик Федриго
 Дофине Либере: этап 5 — Юрий Трофимов
 Гран-при Плуэ —  Пьерик Федриго
Континентальные туры:
 Тропикаль Амисса Бонго: этапы 1 и 4 — Рони Мартья
 Этуаль де Бессеж: этап 3 и генеральная классификация — Юрий Трофимов
 Тур Лангкави: этап 1 — Маттьё Шприк
 Ивуарийский тур Мира:
 этап 1 — Себастьен Турго
 генеральная классификация — Рони Мартья
 Три дня Западной Фландрии: этап 1 — Орельен Клэр
 Круг Сарты: генеральная классификация — Томас Вёклер
 Четыре дня Дюнкерка: этап 4 — Пьерик Федриго
 Гран-При Плюмеле — Морбиана — Томас Вёклер
 Тур Ду — Антони Жеслен
 Время Наций — Стеф Клемент
 2009
UCI ProTour:
 Тур Страны Басков: этап 2 — Юрий Трофимов
 Дофине Либере: этап 6 — Пьерик Федриго
 Тур де Франс:
 этап 5 — Томас Вёклер
 этап 9 — Пьерик Федриго
Континентальные туры:
 Тропикаль Амисса Бонго: этап
 этап 1 — Евгений Соколов
 этап 2 — Йоханн Шопп
 Этуаль де Бессеж: генеральная классификация — Томас Вёклер
 Тур Лангкави: этап 7 — Юан Жене
 Тур дю От-Вар: этап 2 и генеральная классификация — Томас Вёклер
 Тро Бро-Леона — Саид Хадду
 Трофей горовосходителей — Томас Вёклер
 Четыре дня Дюнкерка: этап 5 — Пьерик Федриго
 2010
 Тур де Франс:
 этап 15 — Томас Вёклер
 этап 16 — Пьерик Федриго

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Велосипедные команды